

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 2 podstawowe
 Grądzik – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Żmigród
 Grądzik – część wsi Nowy Brus w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Stary Brus
 Grądzik – część wsi Chmielewo Wielkie w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Wieczfnia Kościelna
 Grądzik – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Olszewo-Borki
 Grądzik – kolonia wsi Żywkowo w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Górowo Iławeckie

Zobacz też 
 Grądziki